Garruchos bezeichnet:

 Garruchos (Corrientes), Ort in Argentinien
 Garruchos (Rio Grande do Sul), Gemeinde in Brasilien